Engelking ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Engelking (* 1962), polnische Psychologin und Holocaustforscherin
 Ernst Engelking (1886–1975), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Katrin Engelking (* 1970), deutsche Illustratorin von Kinderbüchern
 Leszek Engelking (1955–2022), polnischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Torben Engelking (* 1996), deutscher Fußballspieler